Четыре возраста человека () — картина кисти итальянского художника Валантена де Булоня, француза по происхождению, которая хранится в Национальной галерее города Лондон.

Описание полотна 
Сюжет «Четыре возраста человека» известен в живописи Италии со времен Возрождения. Есть подобная же картина и у венецианского художника Тициана.

К сюжету в поздний период творчества обратился и Валантен де Булонь. У стола собрались четыре фигуры. Каждая срисована с реальных людей, это почти групповой портрет. Но они — ещё и олицетворение разных времен человеческой жизни: детство — малыш с игрушкой, молодость — юноша с лютней, рыцарь с книгой — зрелость, старец с бокалом вина — старость (отсылка к итальянской пословице «вино — молоко для стариков»).

Сумеречное освещение и обособленность персонажей друг от друга придают картине философскую окраску мимолетности жизни, быстротечности времени, которое никого не ждет.

Ссылки 
 Картина на сайте Национальной галереи

Картины Валантена де Булоня
Картины из собраний Лондонской национальной галереи
Аллегорические картины
Картины в стиле барокко